Nachtgestalten ist der Titel von

Nachtgestalten (1920), deutscher Stummfilm von Richard Oswald
Nachtgestalten (1929), deutscher Spielfilm von Hans Steinhoff
Nachtgestalten (1999), deutscher Episodenfilm von Andreas Dresen
Dresden Mord: Nachtgestalten, deutscher Kriminalfilm der Reihe Dresden Mord von Hannu Salonen